

Фрутвейл — місто, штат Техас
 Фрутвейл — переписна місцевість, штат Колорадо